Acton kan være navnet på både personer og byer:
 Acton (drengenavn) – et engelsk drengenavn
 Acton, London – en engelsk by (der findes mindst 10 andre byer i England, USA og Canada med navnet)
 Lord Acton – engelsk historiker